Raebou (Raibo) bezeichnet in Osttimor:

 zwei Dörfer und eine Aldeia im Suco Catraileten, siehe Catraileten
 ein Dorf und die Aldeias Raebou/Ainapa und Raebou/Sloi im Suco Lauana, siehe Lauana
 ein Dorf und Aldeia im Suco Leimea Leten, siehe Leimea Leten